

Wydarzenia 

 najazd Celtów (Galowie) na Trację, Macedonię i Grecję
 bitwa pod Ausculum - zwycięstwo Pyrrusa nad Rzymianami
 budowa latarni morskiej na Faros

Zmarli 
 Ptolemeusz Keraunos, król Macedonii, zginął w bitwie z Celtami